Ришон-ле-Цион — город
 Ришон ле-Цион — титул, даваемый лидеру сефардских евреев